Aramu (o Arame, IX secolo a.C.) – re urarteo
 Alessandro Aramu - hockeista su prato italiano
 Mario Aramu (1900-1940) – aviatore italiano
 Mattia Aramu (1995) – calciatore italiano